Zgardan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Eugen Zgardan (1929–2016), veterinar moldovean.
 Vasile Zgardan (n. 1948), inginer și om politic moldovean.